Narsap Kuua bezeichnet:
 Narsap Kuua (Fluss, Maniitsoq), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Narsap Kuua (Fluss, Nanortalik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Narsap Kuua (Fluss, Nuuk), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland